Geografia:
 Montoliu de Segarra, municipi de la comarca de la Segarra anomenat Montoliu de Cervera fins al 1984.
 Montoliu de Lleida, municipi de la comarca del Segrià a l'àrea metropolitana de Lleida.
 Montoliu (Aude) (Montolieu), municipi del departament de l'Aude a la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló.
 Montoliu (Arieja) (Montoulieu), municipi francès situat al departament de l'Arieja i a la regió del Migdia-Pirineus.
 Montoliu (Erau) (Montoulieu), municipi francès situat al departament de l'Erau i a la regió del Llenguadoc-Rosselló.
 Abadia de Montoliu, establiment religiós fundat en temps de Carlemany a la diòcesi de Carcassona.
 Biografies:
 Andreu Costafreda Montoliu (Alfarràs, Segrià, 1909), empresari català
 Carles de Montoliu i Carrasco, baró d'Albi, polític, empresari i promotor cultural català 
 Cebrià de Montoliu i de Togores (Palma, 1873 - Alburquerque, Nou Mèxic, 1923).
 Manuel de Montoliu i de Togores (Barcelona, 1877 - 1961), crític i historiador de la literatura.
 Plàcid-Maria de Montoliu i de Sarriera (Tarragona, 1828 - El Morell, 1899), polític tarragoní i espanyol.
 Tete Montoliu (1933 - 1997), pianista de jazz català